Фінал Кубка Америки з футболу 2007 — фінальний матч 42-го розіграшу міжнародного турніру Кубка Америки з футболу 2007, організованого КОНМЕБОЛ. Гра відбулась 15 липня 2007 року на «Хосе Паченчо Ромеро» в Маракайбо (Венесуела), де зустрілись збірна Бразилії та збірна Аргентини. Перемогу з рахунком 3:0 здобули бразильці. Це восьма перемога бразильців у Кубку Америки.

Передісторія 
Цей матч, другий поспіль фінал в якому зістрічались найтитулованіші збірні Південної Америки. Аргентина мала в активі чотирнадцять перемог, збірна Бразилії відсвяткувала сім перемог. Минулий фінал в основний час завершився внічию 2:2, а по пенальті перемогу здобули бразильці 4:2.

Шлях до фіналу

Матч

Подробиці

Посилання 
 Інформація про турнір на RSSSF  
 Фінал Бразилія - Аргентина  

2007
Матчі збірної Аргентини з футболу
Матчі збірної Бразилії з футболу
Події 15 липня
Липень 2007